Slovo zub může mít více různých významů:
Obecnou charakteristikou je ostře zalomený tvar.

biologické
 zub – část těla některých živočichů (např. savců a dalších obratlovců)
 požerákový zub

technické
 zub (technika) – část technického zařízení
 zuby na pile (pilové zuby)
 zuby na ozubeném kole
 zub – mezera v paprsku (součásti tkalcovského stroje)

geografické 
 Zub (Kosovo) – obec v Kosovu
 obecně zub označuje nějakou ostře členitou skalnatou horu (skalní zub)
 Polední zub – vrch v Jizerských horách
 Dračí zub (skalní věž) – skalní věž v Českém ráji
 alpský zub – obecně ostrý skalnatý vrchol v Alpách
 Obří zub neboli Dent du Géant – ostrý skalnatý výběžek v masivu Mont Blancu ve francouzských Alpách
 Zub neboli Schafberg – hora v rakouských Alpách

jiné názvy a přenesené významy
 Kandík psí zub – kriticky ohrožená rostlina z čeledi liliovitých
 dračí zub – mytický nebo magický předmět 
 Dračí zub (počítačová hra) – název počítačové hry
 zub času – zpravidla opotřebení věcí stářím
 zub – ostře zalomený tvar, např. na lomu materiálu, na linii pobřeží

příjmení osob
 Olga Zubová (* 1959) – česká politička
Olbram Zoubek (1926 - 2017) – český sochař

Zdrobnělina 
 Zoubek

Podobná znělost 
 ŽUB – Železniční uzel Brno

Externí odkazy